CNC son las siglas de:
 Cámara Nacional de Comercio (Chile), de Chile.
 Canal Noticias Continuo, de España.
 Club Natació Catalunya, España.
 Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero, conocido simplemente como Colegio Nacional de la Capital, de Paraguay.
 Comisión Nacional de Comunicaciones, de Argentina.
 Comisión Nacional de la Competencia, de España.
 Confederación Nacional Campesina, de México.
 Confederación Nacional de la Construcción, de España.
 Congreso Nacional de Canarias, de España.
 Control numérico por computadora.
 Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada, de Francia.
 Control numérico (CN) o control decimal numérico, por sus siglas en inglés, un sistema de automatización de máquinas herramienta, operadas mediante comandos en un computador.

Referencias 

Siglas